

Patronyme 
Héroult est un patronyme français localisé principalement en Normandie. Il est issu du prénom  ou .

Antoine Désiré Heroult (1802-1853), peintre français ;
Paul Héroult  (1863-1914), physicien français ;
François Héroult de Hottot (1756-1823), homme politique français.

Toponyme 
Bois-Héroult, commune française située dans le département de la Seine-Maritime en Normandie.

Liens externes 

Patronyme normand